Manganesini – abitanti di Manganeses de la Lampreana
Manganesini – abitanti di Manganeses de la Polvorosa